Сезон 1967—1968 у Національній лізі А — 71-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Додаткові матчі

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1968
Швейцарія
Швейцарія